Testudo marina est un synonyme attribué à deux espèces de tortues :
Testudo marina Garsault 1764 est un synonyme de Caretta caretta (Linnaeus 1758) ;
Testudo marina Wilhelm 1794 est un synonyme de Dermochelys coriacea (Vandelli 1761).

Synonyme de tortues (nom scientifique)
Carettinae
Dermochelyidae